В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Бетті Стеве (3-тє коло)

 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Грір Стівенс (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington